Pepsi-Cola Masters 1970 — первый в истории итоговый турнир профессионального тура Гран-при (в дальнейшем известного как АТР-тур).

Общая информация 
Турнир Pepsi-Cola Masters проводился во вторую неделю декабря 1970 года на ковровых кортах Токийского дворца спорта. В рамках турнира прошли соревнования шести лучших теннисистов по итогам тура Гран-при 1970 года в одиночном разряде и трёх лучших пар. Как одиночный, так и парный турнир проводились по круговой системе.

Абсолютным чемпионом турнира стал американец Стэн Смит. В парном разряде завоевать главный приз соревнований ему помог соотечественник Артур Эш.

Результаты

Одиночный разряд 
Стэн Смит выиграл шестой турнир в одиночном разряде за сезон и девятый за профессиональную карьеру.

Результаты матчей

Итоговое положение 

Места распределяются по следующим показателям: 1. Победы в матчах. 2. Количество матчей. 3. При равенстве двух игроков — результат личной встречи. 4. При равенстве трёх игроков — процент побед в сетах, затем процент побед в геймах. 5. Решение организационного комитета.

Парный разряд 
Стэн Смит выиграл седьмой турнир в парах за сезон и десятый за профессиональную карьеру. Артур Эш выиграл шестой турнир в парах за сезон и седьмой за профессиональную карьеру.

Результаты матчей

Итоговое положение

Ссылки 
 

Теннис
Япония
Декабрь 1970 года
1970
Токио